Allcock est un patronyme porté notamment par :

 Amy Allcock (1993-), athlète britannique ;
 Henry Allcock (1759-1808), juriste britannique ;
 Maartin Allcock (1957-2018), musicien multi-instrumentiste et réalisateur artistique britannique ;
 Thomas Allcock (1815-1891), brigadier-général de l'Union.